Tachat est une reine de l'Égypte antique de la . Aidan Mark Dodson suppose qu'elle est la mère de .

Sépulture 
Tachat est inhumée  dans la tombe thébaine KV10 destinée à l'origine à être le tombeau du pharaon Amenmes de la .

Bibliographie 

  ;
 .

Notes et références 

Index égyptologique
Reine de l'Égypte antique
XXe dynastie égyptienne